Irodalom
 Nappalok és éjszakák (Дни и ночи / Dnyi i nocsi), Konsztantyin Szimonov regénye (1944)

 Filmek
 Nappalok és éjszakák (Дни и ночи / Dnyi i nocsi), 1945-ös szovjet film Szimonov regénye alapján, rendezte Alekszandr Boriszovics Sztolper
 Nappalok és éjszakák (Looking for Mr. Goodbar), 1977-es amerikai film, rendezte Richard Brooks
 Nappalok és éjszakák (Des jours et des nuits), 2005-ös görög–francia tévéfilm, rendezte Thierry Chabert

Lásd még
 Éjszakák és nappalok (egyértelműsítő lap)